Липск () — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Августовский повят. Занимает площадь 4,97 км². Население — 2520 человек (на 2004 год).

История 
Город основан в 8 декабря 1580 года.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Подляского воеводства
Населённые пункты Августовского повета